Il fantasy romantico è un sottogenere del campo più vasto del fantasy. 
Esso mette in scena eroi e spesso anche eroine, amori passionali e talvolta anche omosessuali, e società matriarcali.

Quest'eroine non sono delle damigelle indifese da salvare, ma sono delle donne, o ragazze, forti e indipendenti e possono usare la magia e anche le armi per difendersi, ma essendo fantasy romantico, esse possono anche vivere intrighi amorosi.

Il fantasy romantico è spesso combinato all'high fantasy e allo sword and sorcery.

sottogeneri fantasy